Occhio pesto – ematoma periorbitale dovuto a un trauma facciale, detto anche occhio nero
Occhio pesto – occhiaia, ovvero colorito più scuro e bluastro assunto dalla zona sotto gli occhi